Perlbach (historisch namensgebend war das Vorkommen der Flussperlmuschel) ist ein Gewässername:
 Perlbach, rechter Oberlauf des Doblmühlbachs (zum Windorfer Altarm der Donau) bei der Doblmühle am Perlbach in Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Perlbach (Este), linker Zufluss der Este, nahe Hollenstedt, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Perlbach (Kleine Ohe), linker Zufluss der Kleine Ohe (Donau) gegenüber Gunzing, Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Perlbach, Abschnitt der Menach in der Gemeinde Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Perlbach (Regen), zwei Zuflüsse des Regen im Bayerischen Wald im Landkreis Cham, Bayern; flussabwärts:
 Perlbach, Alternativname des Klinglbachs, linker Zufluss in Miltach
 Perlbach (Regen), linker Zufluss nach Wiesing, Stadt Roding
 Perlbach (Weibinger Bach), rechter Oberlauf des Weibinger Bachs (zum Mettenbach, zur Donau) bei Leithen, Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Perlbach (Wiesent), linker Zufluss der Wiesent bei Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern

 Großer Perlbach, rechter Oberlauf des Baggergrabens bis Oberzeitldorn, Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern, der als Kößnach-Ableiter in die Alte Donau (Straubing) mündet
 Kleiner Perlbach, rechter Zufluss des Großen Perlbachs vor Hof, Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern

Perlbach ist ein Familienname:
 Max Perlbach (1848–1921), deutscher Bibliothekar und Historiker

Siehe auch:
 Perlenbach